Skarb rodu Arne – powieść szwedzkiej pisarki Selmy Lagerlöf z 1904
 Skarb rodu Arne – szwedzki film z 1919 w reżyserii Mauritza Stillera, ekranizacja powieści
  – szwedzki film z 1954 w reżyserii , ekranizacja powieści